Slovakiet Rundt 2018 var den 62. udgave af det slovakiske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 12. til 16. september 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Løbet blev vundet af franske Julian Alaphilippe fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Sebastian Lander kørte for 
Patrick Clausen kørte for 
Jonas Aaen Jørgensen kørte for 
Andreas Stokbro kørte for 
Jesper Mørkøv kørte for 
Tobias Kongstad kørte for 
Martin Mortensen kørte for

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

2018
UCI Europe Tour 2018